Тельфес-им-Штубай () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  7 03 56.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Ланталер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля